Михайло Ломоносов (1711—1765) — первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, изобретатель, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, деятель искусств, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики.
 
 «Михайло Ломоносов» — российский научно-исследовательский спутник.
 «Михаил Ломоносов» (1957—1997) — научно-исследовательское судно СССР.